

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Popów - część wsi Kostrzyca w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice
 Popów – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Popów - część wsi Bazar w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice
 Popów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz 
 Popów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Popów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów 
 Popów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Zobacz też 
 Popów Głowieński, Popów-Kolonia, Popów-Parcela
 Popowice, Popowizna, Popowo, Popowo Kościelne, Popówka. Popówko